Niemiry peut désigner en Pologne :

voïvodie de Mazovie
 Niemiry, village du powiat d'Ostrów Mazowiecka
 Niemiry, village du powiat de Wyszków